Обуховский мост — названия мостов в Санкт-Петербурге в честь П. М. Обухова:

 Обуховский мост — мост через реку Фонтанку в створе Московского проспекта
 Большой Обуховский мост — вантовый мост через Неву в створе КАД

См. также 

 Мост Обуховской обороны